Aneurysm () — песня американской гранж-группы Nirvana, записанная 1 января 1991 года. Впервые вышла в качестве би-сайда на сингле Smells Like Teen Spirit. Песня примечательна тем, что она была написана всеми участниками группы, в отличие от большинства других, которые написаны фронтменом Куртом Кобейном.

В 2000 году «Aneurysm» заняла третье место в опросе BBC Radio 1 среди лучших песен группы Nirvana. Первыми двумя стали «Smells Like Teen Spirit» и «Heart-Shaped Box».

История 
 Студийные версии
 Первая студийная версия «Aneurysm» была записана 1 января 1991 года Крейгом Монтгомери в студии Music Source в Сиэтле, штат Вашингтон. Годом позже эта версия была выпущена би-сайдом на сингле «Smells Like Teen Spirit». В 1992 году песня была перевыпущена на мини-альбоме Hormoaning, эксклюзивном для Австралии и Японии. В 2004 году эта же версия вышла на сборнике раритетных записей With the Lights Out. В 2011 году песня снова была выпущена на deluxe-переиздании альбома Nevermind.
 Вторая студийная версия «Aneurysm» была записана 9 ноября 1991 года для радио-передачи BBC Mark Goodier's Evening Session. В 1992 году эта версия песни вошла в сборник Incesticide.
 Концертные версии
 Две смонтированные концертные версии «Aneurysm», записанные 25 ноября 1991 года в культурном центре Парадизо в Амстердаме и 23 января 1993 года на фестивале Hollywood Rock в Рио-де-Жанейро были выпущены на домашнем видео Live! Tonight! Sold Out!! в 1994 году, а также на VHS и DVD в 2006 году.
 Концертная версия, записанная 28 декабря 1991 года в экспоцентре в Дель Маре, штат Калифорния, вышла на концертном сборнике From the Muddy Banks of the Wishkah в 1996 году. Также эта версия была выпущена как промосингл, и достигла 11 и 13 позиции в хит-парадах Billboard Hot Mainstream Rock Tracks и Modern Rock Tracks, соответственно.
 Концертная версия, записанная 31 октября 1991 года в театре Парамаунт в Сиэтле, штат Вашингтон, была выпущена на CD, DVD и Blu-ray Live at the Paramount в 2011 году.
 Концертная версия, записанная 30 августа 1992 года на фестивале в Рединге, Англия, была выпущена на DVD Live at Reading в 2009 году.

Значение 
Согласно биографии Курта Кобейна Тяжелее неба, написанной Чарльзом Кроссом, Кобейн написал текст к «Aneurysm» о его бывшей подруге Тоби Вэйл. По крайней мере одна строчка («Love you so much it makes me sick», ) относится к Вэйл, так как на первом свидании с ней Курт так нервничал, что его вырвало.

Участники записи 
 Курт Кобейн — гитара, вокал
 Крист Новоселич — бас-гитара
 Дэйв Грол — ударные

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Песни 1991 года
Синглы 1996 года
Песни Nirvana
Песни, написанные Куртом Кобейном
Песни гранжа
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы Nirvana
Промосинглы по алфавиту